Il compagno Don Camillo  – romanzo di Giovannino Guareschi del 1959
Il compagno Don Camillo  – film del 1965 diretto da Luigi Comencini